Alfred Poell ist der Name von

* Alfred Poell (Maler) (1867–1929), österreichischer Maler
 Alfred Poell (Sänger) (1900–1968), österreichischer Opern- und Liedsänger im Fach Bariton, Sohn des Malers